Трея:

 Трея (V век) — католическая святая, ирландская отшельница.
 Трея — коммуна в Италии, располагается в регионе Марке, подчиняется административному центру Мачерата.